Acworth – città della Georgia
 Acworth – comune del New Hampshire